Божки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Божки — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Божки — до 1939 года название деревни Первомайская в Верхнедвинском районе Витебской области.

Украина 
 Божки — село в Яготинском районе Киевской области.
 Божки — село в Полтавском районе Полтавской области.